Controlul Tehnic de Calitate (in romeno: "Controllo Tecnico di Qualità", abbreviato come CTC) è un gruppo musicale hip-hop rumeno, fondato nel 1999 da Vlad Dobrescu, Vlad Munteanu (DOC) e Răzvan Eremia (Deliric).

Biografia

Inizi 
Il progetto "CTC" inizia dal 1997 quando dei membri delle band romene Armada e ELITA uniscono le forze per fondare il gruppo "Controlul Tehnic de Calitate".

Facem Records 
Nel 1999 è stata fondata la prima etichetta discografica indipendente romena, la Facem Records, il cui fondatore è Vlad Dobrescu e i cui membri sono diversi pilastri dell'Hip hop romeno: DOC, Deliric, Cedry2k, Nwanda, Aforic ecc.

Album

2002 - Secretul din Atom (Il segreto dell'Atomo) 
L'album Secretul din Atom è il primo album della band romena, creato in collaborazione con il rapper Cedry2k e in questo presentate delle featuring con dei rapper come K-Gula o Vexxatu' Vexx.

2005 - Dificultăţi tehnice (Difficoltà tecniche) 
Questo è il secondo e l'ultimo album della band, tuttavia, a differenza del primo, ci sono più tracce, più featuring e Cedry2k appare in due tracce come featurist.

Membri 
 Vlad Dobrescu, (1999-oggi);
 Răzvan Eremia, in arte Deliric, (1999-oggi);
 Vlad Munteanu, in arte DOC, (1999-oggi).

Collegamenti esterni